Цон — многозначный топоним:

 Цон — река в России, левый приток реки Оки.
 Цон — одно из названий села Магкота в Дзауском районе Южной Осетии.
«Цон» — остановочный пункт в Орле